Pitimbu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pitimbu (ort), Paraíba, 
 Pitimbu (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar